Mădăraș peut désigner plusieurs communes de Roumanie :

 Mădăraș, dans le județ de Bihor
 Mădăraș, dans le județ de Harghita
 Mădăraș, dans le județ de Mureș

Avec l'orthographe Madaras''', ce nom désigne une commune hongroise du comitat de Bács-Kiskun.